Pięć wskazań – pañca-sila  (buddyzm)
 Pancasila (Indonezja)